Gustaf Linden kan syfta på:

* Gustaf Linden (1875–1936), svensk regissör och teaterchef
 Gustaf Linden (1879–1964), svensk arkitekt